Ротанов — русская фамилия.

Известные носители 
 Ротанов, Евгений Никитич (род. 1940) — советский и российский скульптор.
 Ротанов, Николай Михайлович (1940—2010) — советский и российский живописец и график